Plaats in Indonesië
 Somber (Nonggunong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Somber (Tambelangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Neerslachtigheid (ook wel somberheid), een gevoel dat als negatief (terneergeslagen) ervaren wordt